Tufo steht für Orte in Italien:
 Tufo (Kampanien), Avellino
 Tufo di Minturno, Minturno

Siehe auch:
 Greco di Tufo